Trabitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Trabitsch (1929–2003), österreichischer Politiker (ÖVP) und Kaufmann
 Klaus Trabitsch (* 1962), österreichischer Gitarrist und Sänger
 Thomas Trabitsch (* 1956), österreichischer Theaterwissenschaftler
 Tom Trabitsch (* 1981), österreichischer Fernsehmoderator und Autor